Slave to the Grind – album degli Skid Row del 1991
Slave to the Grind – singolo degli Skid Row estratto dall'album omonimo